Lopez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ginés Alejandro López González
 Jose Antonio Lopez